 

Meyer este un nume de familie frecvent care se poate referi la:

Oameni 

 Meyer, Adolf (1866 – 1950), psihiatru american de origine elvețiană 
 Meyer, Adolf (1881 - 1921), arhitect 
 Meyer, Adolf de (Photographer) (1868-1949) 
 Meyer, Adolf Bernard (1840-1911), German anthropologist and ornithologist
 Meyer, Albert Cardinal (1903–1965), Roman Catholic Archbishop of Chicago
 Meyer, Albert (1870–1953), Swiss politician
 Meyer, Alfred (1891–1945), German Nazi official
 Meyer, Alfred Richard, nom de plume Munkepunke (1882-1956), German writer, see m:de:Munkepunke
 Meyer, Anthony (1920–2004), British soldier, diplomat, and Conservative Party politician
 Meyer, Austin, American software developer
 Meyer, Bertrand (born 1950), French computer scientist, designed the Eiffel programming language
 Bob Meyer (born 1939), American baseball player
 Meyer, Breckin (born 1974), U.S. actor and producer
 Meyer, Carl Friedrich (1803-1886), German physician and psychiatrist, see m:de:Carl Friedrich Meyer
 Meyer, Christopher (born 1944), former British Ambassador to the U.S.
 Meyer, Conrad Ferdinand (1825–1898), Swiss poet and writer
 Meyer, Debbie (born 1952), U.S. Olympic swimmer
 Meyer, Dina (born 1968), U.S. actor
 Meyer, Dirk, U.S. microprocessor designer
 Meyer, Drew, (born 1981) Major League Baseball player for the Texas Rangers, had his Major League debut in 2006
 Meyer, E. Y. (born 1946), Swiss writer, see m:de:E. Y. Meyer
 Meyer, Edgar (born 1960), U.S. double bassist
 Meyer, Eduard (1855-1930), German historian, see m:de:Eduard Meyer
 Meyer, Eric, U.S. web designer and author of books on Cascading Style Sheets
 Meyer, Ernst Hermann (1905-1988), German composer, pianist, and musicologist
 Meyer, Eugene (1875–1959), U.S. public official and newspaper publisher
 Meyer, Florian (born 1968), German football referee, see m:de:Florian Meyer
 Meyer, Frank (1909–1972), U.S. conservative political philosopher
 Meyer, Fred G. (1886-1978), U.S. retailer
 Meyer, Frederick Brotherton (1847-1929), British Baptist preacher
 Meyer, George (born 1956) U.S. TV comedy writer
 Meyer, George von Lengerke (1858–1918), U.S. Secretary of the Navy
 Meyer, Hannes (1889–1954), Swiss architect and director of the Bauhaus
 Meyer, Hans (1858-1929), German explorer and zoologist, made first "official" ascent of Mount Kilimanjaro, see m:de:Hans Meyer (Afrikaforscher)
 Meyer, Hans (born 1942), German football coach, see m:de:Hans Meyer (Fußball) 
 Meyer, Heinrich August Wilhelm (1800-1873), German Protestant pastor and theologian
 Meyer, Heinrich Christian (1797-1848), German industrialist, see m:de:Heinrich Christian Meyer
 Meyer, Helga (died 2000), German opera singer
 Meyer, Herrmann Julius (1826-1909), German publisher, see m:de:Herrmann Julius Meyer
 Meyer, Joachim, German fencer, wrote Fundamental Descriptions of the Art of Fencing (1570)
 Meyer, Johan (died 1901), German-born pioneer of the Queensland Gold Coast
 Meyer, John C. (1919–1975), U.S. air force officer
 Meyer, Joseph (1796–1856), German industrialist and publisher
 Meyer, Joyce (born 1943), U.S. Christian Charismatic speaker and writer
 Meyer, Julie (born 1966), U.S.-born British investor, founded First Tuesday and Ariadne Capital
 Meyer, Julius Lothar (1830–1895), German chemist
 Meyer, Karl (born 1937), U.S. pacifist and political activist
 Meyer, Karl Otto (born 1928), Danish-minority politician in Schleswig-Holstein, see m:de:Karl Otto Meyer
 Meyer, Kirstine (1861–1941), Danish physicist
 Meyer, Krzysztof (born 1943), Polish composer, see m:de:Krzysztof Meyer
 Meyer, Kurt, New Zealand representative in the Cook Islands
 Meyer, Kurt (born 1944), Swiss politician
 Meyer, Kurt (1910-1961), German officer in the Waffen-SS
 Meyer, Laurenz (born 1948), German politician
 Meyer, Marshall (1930-1993), U.S. rabbi and human rights activist
 Meyer, Max Wilhelm (1853-1910), German astronomer, natural scientist, and writer, see m:de:Max Wilhelm Meyer
 Meyer, Nicholas (born 1945), U.S. film-maker
 Meyer, Paul (1840–1917), French philologist
 Meyer, Paul-André (1934-2003),French mathematician
 Meyer, Ray (born 1913), U.S. basketball coach
 Meyer, RJO "Boss""- founder of Millfield School
 Meyer, Russ (1922–2004), U.S. film director
 Meyer, Sabine (b. 1959), German clarinetist
 Meyer, Stephen C., U.S. theologian and "Intelligent Design" proponent
 Meyer, Thérèse (born 1948), Swiss politician
 Meyer, Tobias (născut în 1963), liderul departamentului de artă contemporană al casei de licitație Sotheby's
 Meyer, Urban (born 1964), U.S. American football coach
 Meyer, Viktor (1848–1897), German chemist
 Meyer, Yves (born 1939), French mathematician and scientist

Alte utilizări 
 Meyer Corporation
 USS Meyer, a Clemson-class destroyer in the United States Navy
 Meyer locomotive

Vezi și 
 Von Meyer, Myer, Meyr, Meier, Meir, Mayer, Maier, Mayr, Mair
 Meyers, Myers
 Meyerson, Myerson 

 German family name etymology
 List of Jewish surnames
 m:de:Meier
 http://de.wiktionary.org/wiki/Meyer 

Nume de familie